It's 2 Easy – drugi album studyjny zespołu The Easybeats, został wydany 24 marca 1966. Album powtórnie wydany przez wytwórnię Repertoire Records zawierał 11 nowych utworów.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki z wyjątkiem opisanych skomponowali Stevie Wright i George Young.

Utwory dodatkowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Easybeats
Albumy muzyczne wydane w roku 1966
Albumy Albert Productions
Albumy Parlophone